

Населені пункти та їхні частини
 Струбіни — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Струбіни — село в гміні Закрочим Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Струбіни — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки